Juan Cabral puede referirse a:
 Juan Antonio Cabral (1984 - ), futbolista paraguayo.
 Iñigo Cabral: político, Argentino conductor  de la Unidad Básica universitaria, escritor,  (1983-).
 Juan Bautista Cabral (1789 - 1813), soldado argentino.
 Juan José Cabral (1946 - 1969), estudiante argentino asesinado.
 Juan G. Cabral (1883 - 1946), militar y político mexicano.
 Juan Cabral (1978 - ), director de cine argentino.